Bärenstein ist der Name folgender geographische Begriffe:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):

in Deutschland:
 Bärenstein (Berg im Erzgebirge) (897,8 m), im Erzgebirge, bei Bärenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen – mit Aussichtsturm Bärenstein
 Bärenstein (Berg in Plauen) (431,8 m), in Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen – mit Bärensteinturm
 Bärenstein (Jagsttal) (bis ca. 430 m), rechter Talhang des mittleren Tals der Jagst westlich von Bölgental, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kleiner Bärenstein (337,7 m), Teil der Bärensteine in der Sächsischen Schweiz, bei Weißig (Struppen), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Großer Bärenstein (327 m), Teil der Bärensteine in der Sächsischen Schweiz, bei Weißig (Struppen), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bärenstein (Teutoburger Wald) (318,1 m), bei den Externsteinen im Teutoburger Wald, bei Holzhausen-Externsteine, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bärenstein (Abterode) (ca. 265 m), Kalkfels bei Abterode (Meißner), Werra-Meißner-Kreis, Hessen

in Österreich:
 Bärenstein (Steiermark) (1344 m), im Gesäuse, bei Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bärenstein (Oberösterreich) (1077 m), im nördlichen Mühlviertel, bei Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bärenstein (Niederösterreich) (1003 m), im Gratzener Bergland, bei St Martin im nördlichen Waldviertel, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

in Tschechien:
 Medvědí skála (923,8 m), (deutsch: Bärenstein), im mittleren Erzgebirge, bei Nová Ves v Horách, Okres Most, Ústecký kraj

Orte, Ortsteile:
 Bärenstein (Altenberg), Stadtteil von Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bärenstein (Erzgebirge), Gemeinde im oberen Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Bärenstein (Lehesten), Ortsteil von Lehesten, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Bärenstein (Plauen), Stadtteil von Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Bärenstein (Werdohl), Ortsteil von Werdohl, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Naturschutzgebiet und Sonstiges:
Naturschutzgebiet Bärenstein, in der Nähe von Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Bärenstein (Thüringen), Gedenkstein in der Nähe der Lütsche-Talsperre, Ilm-Kreis, Thüringen

Bärenstein ist der Name folgender Personen:
 Christoph von Bärenstein, von 1581 bis 1583 Amtshauptmann des Amtes Schwarzenberg und Crottendorf 

Siehe auch:
 Burg Bärenstein
 Schloss Bärenstein
 Berenstein
 Bärnstein
 Bernstein (Begriffsklärung)